Il doppio femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Junri Namigata che hanno battuto in finale Sacha Jones e Sally Peers 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (primo turno)
 Sacha Jones /  Sally Peers (finale)

 Monique Adamczak /  Sandra Zaniewska (quarti di finale)
 Yurika Sema /  Erika Takao (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2012